Пахари — многозначный термин, который может значить:
 Пахари (народы) — группа народов в Непале, на севере Индии и Пакистана.
 Пахари (языки) — группа индоарийских языков, на которых говорят народы пахари.
 Пахари (село) — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.

См. также 
 Пахариа (язык)